Acousticus Rockus – trzeci album grupy Wilki, wydany 3 października 1994. Stanowi zapis akustycznego koncertu w warszawskim klubie Akwarium z 9 sierpnia 1994 roku. Jest to ostatni album grupy przed zawieszeniem działalności, w latach 1995 – 2000. Na koncercie wykonano cztery zupełnie nowe utwory („A moje bóstwa płaczą”, „Folkowy”, „Śpij mój śnie”, „Idziemy my”). Wśród wykonanych piosenek znalazł się też „Sen o Warszawie”, autorstwa Marka Gaszyńskiego i Czesława Niemena. Z kolei piosenka Cień w dolinie mgieł, z płyty Przedmieścia została wykonana w innej, bardziej dynamicznej wersji.

Lista utworów

MC (Casetus Rockus) 
 Strona A

 Strona B

CD (Compactus Rockus)

Teledyski 
 „A moje bóstwa płaczą”
 „Śpij mój śnie”
 „Sen o Warszawie”

Twórcy 
 Robert Gawliński – gitara akustyczna, śpiew
 Mikis Cupas – gitara akustyczna
 Andrzej Smolik – fortepian, harmonijka ustna, organy, akordeon
 Marek Chrzanowski – gitara basowa
 Marcin Szyszko – perkusja

 gościnnie
 Alek Korecki – saksofon
 Fiolka Najdenowicz – chórki
 Piotr „Jackson” Wolski – instrumenty perkusyjne

 Leszek Kamiński – realizacja nagrań

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Albumy Wilków
Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1994